Der Infiniti QX30 ist ein Kompakt-SUV des japanischen Automobilherstellers Infiniti. Er basiert auf dem Infiniti Q30, bzw. durch die Kooperation von Renault-Nissan mit Mercedes-Benz auf dem Mercedes-Benz GLA. Premiere feierte das Fahrzeug auf der LA Auto Show in Los Angeles im November 2015. Im Frühling 2016 kam der Wagen in den Handel.

Zum Marktstart war der QX30 in Deutschland nur mit dem 125 kW (170 PS) starken 2,1-Liter-Dieselmotor von Mercedes-Benz und serienmäßigem Allradantrieb ab 38.600 € verfügbar. Ab Anfang 2017 wurde auch der 155 kW (211 PS) starke 2,0-Liter-Ottomotor von Mercedes-Benz angeboten. Auch dieser verfügt serienmäßig über Allradantrieb und war ab 39.800 € erhältlich. In Nordamerika stand ausschließlich der Ottomotor zur Verfügung.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2016 wurden in der Bundesrepublik 136 QX30 – alle mit Dieselantrieb – neu zugelassen. 2017 hatten 99 von insgesamt 112 neu zugelassenen Fahrzeugen einen Dieselantrieb, 2018 waren es 58 von insgesamt 82 Fahrzeugen und 2019 nur noch acht von 43 Fahrzeugen.

Weblinks 
 
 spiegel.de: Fahrbericht

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi